Битва при Эфесе (498 до н. э.)
 Битва при Эфесе (409 до н. э.)
 Битва при Эфесе (1147)